Амфитекна () — род деревянистых растений семейства .

Распространение 
Встречается в тропических областях Америки: от Мексики и Флориды (США) до Венесуэлы, Колумбии и Эквадора.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные кустарники или деревья. Листья очередные, простые, цельные.

Цветки обоеполые, крупные, одиночные или собраны в малоцветковые соцветия. Чашечка неровнодольчатая. Лепестков 5, сросшихся в трубчатый или колокольчатый, зеленовато-белый венчик. Тычинок 4. Пестик 1. Семена гладкие.

Число хромосом 2n = 40.

Виды 
Род включает 20 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Бигнониевые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки